Inhülsen ist der Name von

 Burkhard Inhülsen (* 1950), deutscher Lehrer und Kunsterzieher, Initiator und Leiter verschiedener Projekte zur Filmkunst, filmischen Nachwuchsförderung und Filmbildung
 Harald Inhülsen (1951–2017), deutscher Musikjournalist und Filmemacher